Lóbulo hace referencia a varios artículos:

 Lóbulo (arquitectura), elemento decorativo.
 Lóbulo de Roche, región del espacio alrededor de una estrella en un sistema binario en la que el material orbitante está ligado gravitacionalmente a dicha estrella.

Anatomía 
 Lóbulo (anatomía), división anatómica.
 Lóbulo (cerebro), subdivisiones de la corteza cerebral.
 Lóbulo polar, protuberancia que se forma en el polo vegetal, y que se produce por una extrusión del citoplasma, que se da antes de la primera división del cigoto.

Enlaces externos